Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1949 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 8 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 18 марта 1949 года, а финальная игра прошла 26 марта в Сиэтле. В рамках турнира было сыграно 10 матчей, включая матчи за третье место в каждом регионе и матч за третье место в турнире.

В чемпионате 1949 года команда университета Кентукки, под руководством тренера Адольфа Раппа, одержала победу над Оклахомой A&M со счётом 46:36. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист Кентукки Алекс Гроза.

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1949 года:

Региональные игры 
 Восточный регион, Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (21 и 22 марта)
 Западный регион, Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (18 и 19 марта)

Финал 
 Хек Эдмундсон-павильон , Сиэтл (26 марта)

Команды

Турнирная сетка

Игры за региональные третьи места

Ссылки 
 1949 NCAA Tournament

Сезоны студенческого баскетбола в США
1949 год в баскетболе